Таджикская литература () — литература на таджикском языке. До XV века часть персидской литературы. История самостоятельной таджикской литературы берет начало в XVI веке. Таджикскую литературу можно считать продолжением классической персидской литературы. Прежде всего и в основном это связано с культурной и исторической близостью таджикского народа с персами и другими ираноязычными народами Ирана, а также языковой близостью таджикского и персидского языков. Таджикская литература возникла из классической персидской традиции в новых исторических условиях.

Ранняя история 
Предшественником таджикской литературы была персидская литература IX—XV веков, в рамках которой литературное творчество персов и таджиков составляло единую традицию. В советской историографии эта литература также называлась персо-таджикской.  персоязычные народы начали разделяться по религиозным и политическим причинам, это вызвало выделение таджикской литературы в отдельную литературную область.

В истории таджикской литературы также можно отдельно отметить влияние общеиранских космогонических и героических эпосов, в том числе «Авесты», священной книги зороастрийской религии, а также советского периода в истории Таджикистана, принёсшего в таджикскую литературу интернациональные и революционные элементы. 

Признанным родоначальником классической таджикско-персидской литературы является Рудаки, бывший в юности народным певцом и музыкантом.

Одним из наиболее известных авторов таджикской литературы является Мухаммеджан Рахими, известный своей военными произведениями и переводами шедевров мировой литературы.

Влияние русской культуры и начало нового этапа 
Со второй половины XIX века и до начала XX века, в таджикской литературе проявляются просветительские течения, в значительной мере явившегося следствием прогрессивного и активного влияния русской культуры после присоединения Средней Азии к Российской империи.

В какой то степени основателем этого нового этапа и течения стал мыслитель, просветитель, философ, писатель и поэт, государственный деятель Бухарского эмирата — Ахмад Дониш (1827—1897). Он критиковал деспотичный и средневековый строй и законы Бухарского эмирата, выступал против средневековой схоластики и религиозных догм, пропагандировал изучение светских наук, выдвигал планы переустройства государственной системы по типу стран Европы. В идейном отношении особенно близки к Донишу были поэты и писатели Рахматулла Возех (1818—1894),  (1859—1893) и Мухаммад Хайрат (1878—1902). Таджикская просветительская литература отличалась реалистической направленностью, она ввела новые жанры в поэзию и прозу (реалистический рассказ, философско-романтическая повесть и другие) и сделала серьёзный и большой шаг к демократизации литературного таджикского языка.

В начале XX век такие писатели, как Садриддин Айни (1878—1954), Тошходжа Асири (1864—1916), Мирзо Сиродж (1877—1913) не только продолжили традиции просветительской таджикской литературы, но сделали многое для сближения литературы с жизнью простого народа, реалистически изображая общественно-социальные противоречия той эпохи, пропагандируя тягу к знаниям среди народа. Таджикский гафиз, певец народных песен Хиксат Ризо (1894—1990) основал школу гургулихони, то есть исполнения эпоса «Гуругли».

См. также 
Персидская литература

Примечания

Литература

Ссылки 

 Литература Средней Азии
 Литературная энциклопедия
 История всемирной литературы
 Historical Dictionary of Tajikistan
 Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic, Persian and Tajik: Companion Volume II

Литература по языкам
Литература Таджикистана